Kalifat peut faire référence à :

Patronyme 

Francis Kalifat (né en 1952), Chef d'entreprise français et président du CRIF ;

Autres sujets 
 Kalifat, série télévisée crée par Sveriges Television et diffusée sur Netflix.